Ledizione 2009-2010 dellEredivisie iniziata il 31 luglio 2009 si è conclusa il 2 maggio 2010 con il successo del Twente. La squadra laureatasi campione dei Paesi Bassi nella stagione precedente è stata l', con tre giornate di anticipo. Le neopromosse sono VVV-Venlo e RKC Waalwijk, che rimpiazziano le retrocesse Volendam e De Graafschap.

Squadre partecipanti

Squadre partecipanti alle coppe europee 
   eliminato nella fase a gironi della UEFA Champions League 2009-2010.
   eliminato al terzo turno preliminare della UEFA Champions League 2009-2010.
    eliminato ai sedicesimi di finale della UEFA Europa League 2009-2010
    eliminato ai sedicesimi di finale della UEFA Europa League 2009-2010
    eliminato ai sedicesimi di finale della UEFA Europa League 2009-2010
    eliminato nella fase a gironi della UEFA Europa League 2009-2010
    eliminato ai play-off del primo turno della UEFA Europa League 2009-2010

Classifica finale

Verdetti 
  vincitore dell'Eredivisie 2009-2010
  qualificato alla Champions League 2010-2011
  qualificato ai preliminari della Champions League 2010-2011
   e  qualificate alla Europa League 2010-2011
   e  qualificate ai preliminari di Europa League 2010-2011
   e  retrocesse in Eerste Divisie 2010-2011.
   e  Excelsior promosse in Eredivisie 2010-2011

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off UEFA Europa League 
Le squadre classificate tra il sesto e il nono posto disputano dei play-off. Il vincitore sarà qualificato al secondo turno preliminare di Europa League 2010-2011.

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Play-off retrocessioni 
 e  si giocheranno con le 8 squadre qualificate ai play-off la possibilità di rimanere in Eredivisie.

Turno 1

Andata

Ritorno

Turno 2

Andata

Ritorno

Turno 3

Andata

Ritorno 

Le vincitrici del turno 3 disputeranno Eredivisie 2010-2011.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie 
 5ª giornata: 
 Dall 9ª alla 17ª giornata: 
 19ª giornata: 
 Dalla 22ª alla 25ª Giornata: 
 Dalla 26ª alla 34ª Giornata:

Record 
 Maggior numero di vittorie:  e  (27)
 Minor numero di sconfitte:  e  (2)
 Miglior attacco:  (106 gol segnati)
 Miglior difesa:  (20 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+86)
 Maggior numero di pareggi:  (12)
 Minor numero di pareggi:  (0)
 Minor numero di vittorie:  (5)
 Maggior numero di sconfitte:  (29)
 Peggior attacco:  e  (30 gol segnati)
 Peggior difesa :  (80 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-50)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Eerste Divisie 2009-2010

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2009-2010

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
Campionato olandese di calcio